SkyTrain puede hacer referencia a:

 Douglas C-47 Skytrain, un avión militar americano desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial;
 SkyTrain (Vancouver), un sistema de transporte público de Vancouver (Canadá);
 Sky-Train de Düsseldorf, un monorriel en el aeropuerto internacional de Düsseldorf (Alemania);
 Metro Aéreo de Bangkok, un sistema de transporte público de Bangkok (Tailandia), denominado oficialmente BTS; o
 ATL SkyTrain, un people mover en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta (Estados Unidos).